Lara peut désigner :

Pseudonyme 

 Alexandra Maria Lara (1978-), actrice allemande d'origine roumaine.

Nom de famille 

 Agustín Lara (1897-1970), compositeur mexicain ;
 Alda Lara (1930-1962), femme de lettres angolaise ;
 Ana Lara (1959-), compositrice mexicaine ;
 Brian Lara (1969-) joueur de cricket trinidadien ;
 Catherine Lara (1945-), violoniste et chanteuse française ;
  ;
 Claude Autant-Lara (1901-2000), réalisateur français ;
 Dagoberto Lara (1953-), footballeur cubain ;
 Diógenes Lara (1902-1971), footballeur bolivien ;
 Efraín Calderón Lara (1947-1974), homme politique yucatèque ;
 Famille de Lara, famille de la noblesse espagnole :
 Manrique Pérez de Lara ;
 Pedro Manrique de Lara, fils du précédent ;
 Francisco Lara (1996-), coureur cycliste mexicain ;
 Francisco José Lara (1977-), coureur cycliste espagnol ;
 Guillermo Rodríguez Lara (1924-), ancien dictateur équatorien ;
 Hildevert-Adolphe Lara (1876-1937), journaliste français ;
 Ire'ne lara silva (19?-), écrivaine chicana américaine ;
 Jacinto Lara (1778-1859), général vénézuélien ;
 Joaquín Gallegos Lara (1909-1947), écrivain équatorien ;
 Joe Lara (1962-2021), acteur et musicien américain ;
 Juan Lara (1981-), joueur dominicain de baseball ;
 Louise Lara (1876-1952), actrice française ;
 Lúcio Lara (1929-2016), homme politique angolais ;
 María Dolores Agüero Lara (1982-), politicienne et diplomate hondurienne ;
 Mario Lara (1966-), coureur cycliste espagnol ;
 Olivier Lara (1968-), chanteur français plus connu sous le nom de Nuttea ;
 Osvaldo Lara (1955-), athlète cubain ;
 Willian Lara (1957-2010), homme politique vénézuélien.

Prénom 
Lara est un prénom, qui peut être espagnol ou d'origine russe, diminutif de , fêté le 26 mars. Il est notamment porté par :
 Lara Cody (1957-), actrice américaine ;
 Lara Fabian (1970-), chanteuse belge ;
 Lara Flynn Boyle (1970-), actrice américaine.

Personnages de fiction 
 Lara, une naïade dans la mythologie romaine, fille de la rivière Almon, mère des Lares et déesse du silence ;
 Lara, nom du personnage du poème éponyme de Lord Byron publié en 1814 ;
 Lara Antipova, personnage du roman Le Docteur Jivago ;
 Lara Croft, héroïne de fiction de divers médias ;
 Lara Lor-Van ou Lara, personnage de DC Comics et mère kryptonienne de Kal-El alias Clark Kent / Superman.

Toponyme

Lara : un village de l'arrondissement de Kaélé ;
 Lara : un village du département du Mayo-Danay (région de l'Extrême-Nord).

Lara : une paroisse du district de Monção.

État de Lara : l'un des 23 États du pays ;
 Lara : l'une des 17 paroisses civiles de la municipalité de Torres dans l'État de Lara.

Autres 

 La Chanson de Lara est le thème musical principal du film Le Docteur Jivago.

Notes et références

Voir aussi 
 

Homonymie de prénom
Patronyme hispanique
Patronyme français